Valley Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Valley Park (Missouri)
Valley Park (Oklahoma)